

Cinema 
 Psycho – titolo originale del film Psyco del 1960 diretto da Alfred Hitchcock tratto dal romanzo di Robert Bloch del 1959
 Psycho II – film del 1983 diretto da Richard Franklin; il film non ha nulla a che vedere con il romanzo Psycho II di Robert Bloch
 Psycho III – film del 1986 diretto da Anthony Perkins
 Psycho – film del 1998 diretto da Gus Van Sant, remake shot-for-shot del Psycho di Alfred Hitchcock del 1960

Editoria 
 Psycho! – rivista musicale italiana attiva dal 1996 al 2005

Letteratura 
 Psycho – romanzo di Robert Bloch del 1959
 Psycho II – romanzo di Robert Bloch del 1982
 Psycho House – romanzo di Robert Bloch del 1990, noto anche come Psycho III

Musica 
 Psycho Killer – singolo dei Talking Heads pubblicato nel 1977
 Psycho – gruppo musicale punk rock statunitense
 Psycho EP – EP degli SHW del 2004
 Psycho – singolo dei Puddle of Mudd del 2007
 Psycho – singolo promozionale dei Muse del 2015
 Psycho – singolo di Post Malone del 2018
 Psycho – singolo di Denzel Curry del 2019
 Psycho – canzone delle Red Velvet del 2019

Personaggi 

 Psycho Clown – nome di un wrestler-luchador messicano
 Psycho Crow (Psy-Crow) – nome di un personaggio immaginario della serie Earthworm Jim

Televisione 
 Psycho IV – film per la televisione del 1990, diretto da Mick Garris

Pagine correlate 
 Psyco (disambigua)
 Psyche (disambigua)